En handelsresandes död kan syfta på:

 En handelsresandes död – en pjäs av Arthur Miller från 1949, originaltitel Death of a Salesman

Filmer
 En handelsresandes död (1951) – en amerikansk film från 1951 av László Benedek, originaltitel Death of a Salesman 
 En handelsresandes död (TV-film 1966) – en amerikansk TV-film från 1966 av James B. Clark och Alex Segal, originaltitel Death of a Salesman 
 En handelsresandes död (BBC-film 1966) – en brittisk TV-film från 1966 av Alan Cooke, originaltitel Death of a Salesman 
 En handelsresandes död (1979) – en svensk TV-film från 1979 i regi av Bo Widerberg
 En handelsresandes död (1985) – en amerikansk film från 1985 i av Volker Schlöndorff, originaltitel Death of a Salesman 
 En handelsresandes död (1996) – en amerikansk TV-film från 1996 av David Thacker, originaltitel Death of a Salesman 
 En handelsresandes död (2000) – en amerikansk TV-film från 2000 av Kirk Browning, originaltitel Death of a Salesman